Титул захищали Лаура Йоана Пар та Юлія Вахачик, але вони програли в чвертьфіналі парі Вікторія Кужмова / Аранча Рус, яка й перемогла цього року, здолавши в фіналі Ежені Бушар та  Олгу Данилович з рахунком 3–6, 7–5, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання
Основна сітка 

Lyon Open (WTA) – Doubles
Lyon Open